KFC Putte is een Belgische voetbalclub uit Putte. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 1874. De clubkleuren zijn blauw en geel. De club speelde dertien seizoenen in Vierde klasse.

Geschiedenis 
Football Club Putte werd opgericht in de jaren '30. De club trad toe tot de KBVB op 28 juli 1932 en kreeg het stamnummer 1874. Sinds 1962 was de club opgeklommen tot Eerste provinciale. Enkele jaren eerder (in 1957) werd de club koninklijk waarna de naam Koninklijke Football Club Putte werd. KFC Putte kon in 1972 de promotie afdwingen naar Vierde klasse. Hier trad men tien seizoenen na elkaar aan, waarbij de club zelfs eenmaal tweede werd en dus nipt promotie naar Derde klasse misliep. 
In 1982 eindigde men laatste waarna degradatie naar Eerste provinciale volgde. KFC Putte keerde in 1990 terug naar Vierde klasse. Het verblijf duurde ditmaal maar drie seizoenen, waarna opnieuw een degradatie volgde. Van dat punt ging de club in vrije val en tegen het jaar 2000 trad KFC Putte zelf aan in Vierde provinciale. Sedertdien schipperde de club vooral tussen Derde en Vierde provinciale. Sinds 2011 komt de club uit in Derde provinciale.

Resultaten 

Belgische voetbalclub
Sport in Putte